Виталий Александрович Тюльпа (11 апреля 1986, Павлодар) — казахстанский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник павлодарского футбола. Первый тренер — А. И. Казаков.

Матчи и голы 
 Матчи и голы за сборную

Итого: 15 матчей / 6 голов; 7 побед, 8 поражений.

(откорректировано по состоянию на 12 сентября 2018 года)

Достижения 
 Чемпион Казахстана по пляжному футболу: 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Казахстана по пляжному футболу: 2011, 2014, 2016, 2017, 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BeachSoccerRussia
 

Футболисты Казахстана
Игроки в пляжный футбол Казахстана
Игроки сборной Казахстана по пляжному футболу
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Иртыш-М»
Игроки ФК «Аксу» Степногорск
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Гефест»
Игроки ФК «Казахмыс»
Игроки ПФК «Арман»